Ростовский проезд:

 Ростовский проезд — проезд в Иркутске
 Ростовский проезд — проезд в Саратове
 Ростовский проезд — проезд в Элисте

См. также 

 Ростовская улица
 Ростовская набережная
 Ростовское шоссе
 Ростовский переулок
 Ростовский въезд — улица в Элисте
 Ростовский тупик — улица в Днепропетровске
 Ростовский